O mesmo que Suco
 Sumô - desporto de combate japonês
 Sumo (banda) - Banda de rock argentina formada entre 1982
 Sumo (duque) - oficial bizantino do 
 Sumo Digital - empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos

Desambiguação